Джезуальдо ():

  (ум. 1638) — итальянский архиепископ.
 Джезуальдо, Карло (1566/1560/1561—1613) — итальянский композитор.
 Джезуальдо (Италия) — город в итальянской провинции Авеллино.
 «Джезуальдо» — опера А. Г. Шнитке (1993)